Adolf Erichson (1862-1940), un architecte suédois de Russie ;
 Alfred Erichson (1843-1901), un pasteur et historien alsacien ;
 Wilhelm Ferdinand Erichson (1809-1848), un entomologiste allemand.